

Personnalités 

 Francisco Adolfo Sauvalle (1807-1879), botaniste cubain ;
 Michel Sauvalle (1920-1978), officier de la France libre, Compagnon de la Libération.

Voir aussi

Autres variantes

Liens externes